Příjmení Laederach nosí více různých osobností:

 Jürg Laederach (1945–2018) – švýcarský spisovatel
 Monique Laederach (1938–2004) – švýcarská spisovatelka a literární kritička